CCCP (произносится: си-си-си-пи, чи-чи-чи-пи или цэ-цэ-цэ-пэ) — многозначная аббревиатура латиницей, может означать:

 CCCP (Combined Community Codec Pack) — программный пакет воспроизведения мультимедийного контента для Microsoft Windows.
 CCCP (CCCP Fedeli alla linea) — итальянская группа, основанная в 1982 году.
 CCCP (CCC Polkowice, ныне CCC Development Team) — польская профессиональная континентальная шоссейная велокоманда.
 — немецкая синти-поп группа.
  (California Code of Civil Procedure) — гражданский процессуальный кодекс Калифорнии.
  (Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone) — карбонилцианид m-хлорфенилгидразон, токсичный ионофор и развязчик дыхательной цепи.
  (Citizens Coalition For Change Party) — партия «Гражданская коалиция за перемены», образованная в Зимбабве в 2022 году.
 CCCP — песня группы «Los Caparos».

См. также 
  — многозначная аббревиатура кириллицей.
  — психоделическое химическое соединение.
 C.C.C.C. (Cosmic Coincidence Control Center) — японская нойз-группа, основанная в 1989 году.